Osoby o tym nazwisku:
 Józef Pazdur – rzymskokatolicki biskup
 Marek Pazdur – polski piłkarz ręczny
 Wojciech Pazdur – polski poeta, dziennikarz, konferansjer, działacz opozycji demokratycznej

Inne:
 Pazdur (budownictwo) – ozdoba umieszczana na kalenicy dachu